Bertrand des Baux peut faire référence à :

 Bertrand des Baux (vers 1137 – 1181/1183), seigneur des Baux, est un prince d’Orange, le premier de la maison des Baux. 

 Bertrand des Baux (en italien: Bertrando del Balzo ; 1235 - 1305) est un noble provençal du , membre de la maison des Baux, devenu comte d'Avellino en Italie.

 Bertrand des Baux de Pertuis est un noble provençal du .